Eliteserien 1996/97 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1996/97, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse
 Eliteserien (Norwegen) 1996/97, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1996/97